Очеретува́те — село у Васильківському районі Дніпропетровської області. Населення становить 54 особи. Орган місцевого самоврядування — Добровільська сільська рада.

Географія 
Село Очеретувате розташоване на півночі Васильківського району в балці Очеретувата. На півдні межує з селом Добровілля. По селу протікає пересихаючий струмок з загатою.

Див. також 
 Перелік населених пунктів, що постраждали від Голодомору 1932—1933 (Дніпропетровська область)

Джерела 
 Сайт Верховної Ради України
 Сайт Центральної виборчої комісії
 Карта України

Села Дніпропетровської області